Cistella — рід грибів родини Hyaloscyphaceae. Назва вперше опублікована 1886 року.

Класифікація 
До роду Cistella відносять 74 видів:

Примітки

Джерела 
 Quélet, L. 1886. Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium. :1-352 - P.319

Роди грибів